— японский актриса, певица, участница пятого поколения J-Pop-группы Morning Musume. Присоединилась к Morning Musume в 2001 вместе с Ай Такахаси, Асами Конно и Макото Огавой. Выросла в Иокогаме после переезда туда в возрасте 6 лет. Выпустилась из группы в 2012 году.

Hello! Project группы 
 Morning Musume (2001-2012)
 Субгруппы:
 Tanpopo (2002)
 Morning Musume Sakura Gumi (2003—2004)
 Morning Musume Tanjou 10nen Kinentai (2007)
 Шафл — группы:
 2002: Happy 7
 2003: 7 Air
 2004: Hello! Project All Stars
 Другие:
 Pocky Girls (2002)
 Metro Rabbits H.P. (2006-настоящее время)

История 
Ниигаки Риса попала в Hello! Project и Morning Musume как участница пятого поколения — в 2001 году по результатам прослушивания, озаглавленного «Morning Musume Love Audition 21». (Вместе с ней, по результатам того же прослушивания, в группу вошли Асами Конно, Макото Огавой и Ай Такахаси).  В качестве демонстрационной песни она выбрала Otome Pasta ni Kandou и ChuChuSummerParty! Цунку сказал, что ему понравилось её танцевальные данные и большая любовь к Morning Musume.

Дебютным синглом с её участием стал 12 сингл Morning Musume "Mr.Moonlight ~Ai no BIG BAND~", где Гаки поёт первые слова "愛をください... ".

В группе она больше всего сдружилась с Такахаси Ай и Камэй Эри.

На Mechaike Bakajo Kimatsu Test заняла 10-е место, набрав 258 очков(57 японский язык, 38 математика, 49 история\культура, 48 химия\физика, 66 английский язык.)

Личная жизнь: 11 июля 2016 году вышла замуж за бывшего участника группы Plus Ёсикадзу Котани. 5 января 2018 году сообщила о своём разводе с Котани.

Релизы

Фотокниги

DVD 
 13 июня 2007 — 
 21 января 2009 — 
 14 июля 2010 —

Выступления

Фильмы 
 17 июля 2002 —  — исполняет роль бедной сестры
 14 декабря 2002 —

Дорамы 
 2002 — Angel Hearts
 2002 — 
 1 августа 2008 — Hitmaker Aku Yū Monogatari — играет Кэйко из группы Pink Lady

ТВ шоу

Радио

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 20 октября
Родившиеся в 1988 году
Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Музыканты Morning Musume
Актрисы озвучивания Японии